Ajax henviser til forskellige artikler:

 Aias, (latin: Ajax), også kaldet Aias den Store – konge af Salamis ifølge Iliaden.
 Aias den Lille – en græsk sagnfigur fra den trojanske krig.
 AFC Ajax – en fodboldklub Amsterdam i Holland.
 Ajax Cape Town F.C. – en fodboldklub I Sydafrika
 Ajax (programmering) – (Asynchronous JavaScript og XML), interaktiv web-applikation.
 Ajax København – en dansk håndboldklub, som tidligere også har spillet under navnene IF Ajax og Ajax Heroes.
 Ajax (Disney) – navne på fiktive firmaer eller dyr.
 Ajax (rengøringsmiddel) – et varemærke tilhørende Colgate-Palmolive
 Ajax (Ontario) - by i Canada